Кодра — річка в Україні, притока Тетерева
 Кодра — смт в Україні, Київська область